Souchet odorant est un nom vernaculaire porté indifféremment par deux espèces de plantes différentes du genre Cyperus : Cyperus odoratus L. ou Cyperus longus L.

Notes et références 

Nom de plante ambigu